Teobald és un prenom d'origen germànic, que es forma a partir dels elements theo- ‘persona’ i -bald ‘atrevit’. El nom va arribar a Anglaterra amb el normands.

El nom es manifesta en moltes variacions ortogràfiques, incloent, en anglès, Tybalt (a Shakespeare), en francès Thibaut, Thibault, Thibeault, Thiébaut (etc.), en italià Tebaldo, en castellà i portuguès Teobaldo, en irlandès Tiobóid i en hongarès Tibold.

Llocs 
 Theobald, Santa Fe, Argentina

Prenoms masculins